Catatumbo (gemeente), gemeente in Venezuela
 Catatumbo (rivier), rivier in Colombia en Venezuela